Marie Frederika Hesensko-Kasselská (6. září 1804 – 1. ledna 1888) byla dcerou Viléma II. Hesenského a Augusty Pruské. Sňatkem s Bernardem II. Sasko-Meiningenským se stala sasko-meiningenskou vévodkyní.

Rodina 
Marie Frederika se narodila jako dcera Viléma II. Hesenského a jeho první manželky Augusty Pruské. Měla několik vlastních sourozenců a osm nevlastních z otcova druhého manželství s Emilií Ortlöppovou, hraběnkou z Reichenbach-Lessonitz.

Jejími prarodiči z otcovy strany byli Vilém I. Hesenský a Karolina Vilemína Dánská. Prarodiči ze strany matky byli Fridrich Vilém II. a Frederika Luisa Hesensko-Darmstadtská.

Manželství a potomci 
V roce 1822 byla Marie na popud matčiny přítelkyně, švédské hraběnky Charlotty Aurory De Geer, považována za možnou nevěstu pro Oskara I. Švédského, ten se však následujícího roku oženil s Joséphine de Beauharnais mladší.

Marie Frederika se 23. března 1825 provdala za Bernarda II. Sasko-Meiningenského, syna Jiřího I. Sasko-Meiningenského a Luisy Eleonory z Hohenlohe-Langenburg. Bernard byl tedy bratrem britské královny Adelheid. Marie Frederika měla s Bernardem dva přeživší potomkyː

Syn Jiří byl sedmnáct let až do narození Augusty v roce 1843 jedináčkem. Marie Frederika zemřela 1. ledna 1888, šest let po svém manželovi.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 6. září
Narození v roce 1804
Úmrtí 1. ledna
Úmrtí v roce 1888
Hesensko-Kasselští
Hesensko-kasselské lantkraběnky
Ženy
Narození v Kasselu